Alina Wojtas (née en 1987), handballeuse polonaise  ;
 Arkadiusz Wojtas (né en 1977), coureur cycliste polonais ;
 Stefan Wojtas, pianiste polonais.